«Миссия невыполнима» () — американский телесериал, являющийся одновременно ремейком и продолжением одноимённого телесериала 1960-х — 1970-х годов. Из актёрского состава оригинального сериала присутствует лишь Питер Грейвс.

Синопсис 
События сериала происходят через 15 лет после последнего сезона оригинального сериала. После того, как преемника Фелпса на посту руководителя сверхсекретной Impossible Missions Force убивают, он возвращается из отставки и предлагает сформировать новую команду IMF и выследить убийцу.

В его команду входят: Николас Блэк, эксперт по маскировке и актёр; Макс Харт, пилот и боец; Кейси Рэндалл, агент-топ-модель; и Грант Кольер, сын Барни Кольера, специалист по оригинальным технологиям IMF и технический гений в своей области. Найдя убийцу, Джим решает остаться и держать команду вместе. В середине первого сезона Кейси погибает во время миссии (став первым агентом текущей команды IMF, погибшим на задании), и агент Секретной службы Шеннон Рид приходит на её место. За исключением этого изменения, команда Фелпса остаётся постоянной на протяжении всего сериала.

Появления ветеранов оригинального IMF 
Возрожденный сериал включал в себя специальные (гостевые) появления нескольких персонажей — ветеранов IMF 1960-х — 1970-х годов, в том числе Линды Дэй Джордж и Грега Морриса, игравшего Барни Кольера; сын Грега, Филлип Моррис, сыграл Гранта Кольера, сына Барни.

Актёры

DVD-релизы 
CBS DVD (распространяются компанией Paramount) выпустила весь сериал на DVD в первом регионе.

Во втором регионе Revelation Films выпустила Mission: Impossible — The ‘88 TV Season 23 июля 2012 года и The ‘89 TV Season 15 октября 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы США, запущенные в 1988 году
Телесериалы США, завершённые в 1990 году
Приключенческие телесериалы США
Телесериалы-ремейки
Телесериалы-сиквелы